«Проро́к Ю́суф» () — иранский религиозно-исторический телесериал режиссёра Фараджуллы Салахшура, вышедший на экраны в 2008 году. Телесериал повествует о жизни пророка Юсуфа, описанного в 12-й суре Корана. Основан на исламских рассказах, извлечённых из Корана. Состоит из 45 серий, а съёмки заняли три года, с 2004 по 2007 год.

Авторство сценария было обязанностью Фараджуллы Салахшура и он закончил его в 2003 году. Производство сериала стартовало в июне 2003 года на 40 серий, но из-за отсутствия средств у Broadcasting center of Bushehr, строительство коллекции было отложено и через три месяца начались подготовительные этапы коллекции в городе Holy Defense Cinema Town.

Сюжет

1 сезон: «Детство» 
Ребёнком Юсуфу приснился пророческий сон, который растолковал ему отец Якуб. Он предрёк сыну, что «Господь научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба».

Трепетное отношение отца к Юсуфу вызывало ревность и ненависть у его старших сыновей от другой жены, и, сговорившись, они решили убить его, но в последний момент передумали и сбросили Юсуфа в колодец, чтобы проходящий мимо караван увёз его далеко от дома, а отцу сказали, что его растерзал волк.

Мальчика вытащили караванщики, которые направлялись в Египет, где и продали его одному из вельмож фараона Потифара за ничтожную цену. Юсуф служил Потифару на протяжении лет, получив новое египетское имя «Юзарсиф». Когда Юсуф повзрослел, красота его стала сводить с ума знатных женщин города, в том числе Зулейху, жену вельможи, в доме которого он жил. Отказавшись разделить с ней ложе, Юсуф вскоре по её наговору был заточён в темницу.

2 сезон: «Из темницы во дворец» 
В темнице Юсуф стал призывать людей к единобожию, а также растолковал сны двум юношам, находившимся с ним в заточении, предсказав одному из них свободу, а второму — казнь.

Юсуф просидел в темнице несколько лет, пока однажды фараону не приснился сон, что семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зелёных колосьев, пожранных семью высохшими. Юсуф истолковал этот сон, предсказав семь лет обильных урожаев и семь лет голода. Объяснив, что нужно экономить запасы еды, Юсуф спас народ Египта от голода. Фараон Эхнатон оправдал его и доверил ему управление запасами и складами всей страны.

3 сезон: «Воссоединение» 
Прошло много лет, и братья Юсуфа, гонимые нуждой и голодом, прибыли в Египет. Узнав братьев, но не сказав им об этом, Юсуф снабдил их провизией и отправил за младшим братом Биньямином, пообещав дать ему его удел лично. По приезде Биньямина Юсуф хитростью оставил своего младшего и любимого брата при себе, а к отцу отправил вестника. Вскоре родители и братья Юсуфа, которые покаялись в содеянном, перебрались в Египет, и отец встретил сына после многих лет разлуки.

В ролях

Трансляция 
В эфир сериал «Пророк Юсуф» вышел летом 2008 года на «Первом канале», принадлежащем государственной телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран». Телевизионный сериал транслировался каждую неделю в течение года. Впоследствии был показан другими каналами иранского телевидения. Также в кинотеатрах Ирана на основе сериала был показан фильм «Пророк Юсуф».

Телесериал был переведён на арабский, урду, турецкий, азербайджанский, малайский, боснийский, русский, чеченский, хинди, французский, испанский, английский языки. Рейтинг сериала в Иране составил 82,5%, что превысило рейтинг ранее самого популярного телесериала «Десятая ночь», который составлял 70%.

Время действия  
По библейской хронологии переселение семьи Якуба в Египет произошло в 1522 г. до н. э. (XVI век до н. э.) Однако в фильме показан фараон Египта Аменхотеп III, который по историческим данным правил в XIV веке до н. э. Таким образом, время действия фильма можно ориентировочно отнести к XVI, XV и XIV векам до н. э.

См. также 
 Раб снов (1994)
 Иосиф (1995)
 Люди пещеры (1998)
 Святая Марьям (2000)
 Царство Сулеймана (2010)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Ирана
Телесериалы 2008 года
Исторические телесериалы о XVI веке до н. э.
Исторические телесериалы о XV веке до н. э.
Исторические телесериалы о XIV веке до н. э.
Исламские фильмы
Фильмы о Древнем Египте